Конституционная конференция Экваториальной Гвинеи была согласована в декабре 1966 года Советом министров Испании. 30 октября 1967 года в Мадриде была открыта Конференция под председательством министра иностранных дел Испании ; во главе гвинейской делегации был . На конференции была разработана первая конституция страны.

Предыстория 
15 декабря 1963 года правительство Испании вынесло на референдум среди населения Испанской Гвинеи проект «Основы автономии», который был одобрен подавляющим большинством голосов. Эти территории получили автономию, официально приняв название Экваториальная Гвинея. Генеральный комиссар, назначенный испанским правительством, обладал широкими полномочиями, Генеральная ассамблея Экваториальной Гвинеи обладала значительной инициативой в разработке законов и постановлений. Его первым и единственным президентом был Бонифачо Ондо Эду.

В ноябре 1965 года 4-я комиссия Ассамблеи ООН приняла резолюцию, в которой просила Испанию назначить дату обретения независимости Экваториальной Гвинеей.

Разработка 
После второго этапа Конституционной конференции (с 17 апреля по 22 июня 1968 года) её продукт —  был опубликован в Официальном вестнике Экваториальной Гвинеи 24 июля 1968 года и ратифицирован на проведенном всенародном референдуме, 11 августа под наблюдением группы наблюдателей ООН.

Делегации Конституционной конференции

Испанская делегация 
Конституционная конференция по составлению Великой хартии вольностей состояла из делегации правительства Испании и делегации Экваториальной Гвинеи. Первый состоял из:

 Фернандо Мария Кастелья, министр иностранных дел, председатель Конституционной конференции.
 Рамон Седо Гомес, заместитель министра иностранных дел, вице-президент Конституционной конференции.
 Хосе Диас де Вильегас, генеральный директор африканских городов и провинций, председатель правительства.
 Эдуардо Хунко Мендоса, председатель правительства.
 Хосе Гомес Дюран, председатель правительства,
 Франсиско Руис Палу, председатель правительства.
 Альберто дель Буэй, председатель правительства.
 Габриэль Мануэко де Лесеа, генеральный директор по делам Африки и арабского мира, Министерство иностранных дел
 Марселино Кабанас Родригес, технический секретарь Министерства юстиции.
 Хосе Хоррето Мугика, генеральный секретарь Центрального генерального штаба Министерства армии.
 Эдуардо Вила Корпуса, капитан-лейтенант военно-морского министерства.
 Анхель Грегори Малет, генеральный директор отдела налоговой технической помощи Министерства финансов.
 Доситео Баррейро Моуренса, начальник отдела общих дел Центрального штаба дорожного движения Министерства внутренних дел.
 Родольфо Мартин Вилла, директор текстильной, пищевой и разнообразной промышленности Министерства промышленности.
 Луис Гомес де Аранда, технический генеральный секретарь Генерального секретариата Движения.
 Хоакин Арнау Руифернандес, полковник ВВС, заместитель министра гражданской авиации ВВС.
 Леопольдо Сумалакарреги Кальво, генеральный директор отдела внутренней торговли Министерства торговли.
 Хоакин Хусте Костино, технический генеральный секретарь Министерства информации и туризма.
 Хуан Альварес Коругедо, менеджер Плана развития Экваториальной Гвинеи, из полицейского участка Плана развития.
 Мануэль Бланк Трипьяно, подполковник пехоты, генеральный штаб.
 Габриэль Каньядас Нувилас, генеральный секретарь Конституционной конференции.

Делегация Экваториальной Гвинеи 
Делегация Экваториальной Гвинеи состояла в основном из политиков, присутствовавших на региональной Генеральной ассамблее, созданной в 1963 году, адвокатов кортесов и представителей движений за независимость. В состав делегации вошли:

 Федерико Нгомо, председатель Генеральной Ассамблеи.
 Энрике Гори, вице-президент Генеральной Ассамблеи.
 Антонио Ндонго, депутат от Рио Муни.
 Мигель Эдьянд, депутат от Рио Муни.
 Фернандо Фернандес Эчегойен, заместитель Фернандо Поо.
 Маркос Ропу, заместитель Фернандо Поо.
 Бонифачо Ондо Эду, председатель Управляющего совета.
 Франсиско Масиас Нгема, вице-президент Совета управляющих.
 Антонио Кандидо Нанг, советник по вопросам образования.
 Густаво Уотсон, министр здравоохранения.
 Луис Махо, министр информации и туризма.
 Агустин Эньесо, министр финансов.
 Альфредо Джонс, национальный советник Фернандо Поо.
 Андрес Моисес Мба, член Национального совета Рио-Муни.
 Эдмундо Боссио, прокурор группы глав семей Санта-Исабель.
 Пруденсио Болопа, прокурор группы глав семей Санта-Исабель.
 Хосе Нсуэ, судебный прокурор Группы глав семей Рио-Муни.
 Педро Эконг, судебный прокурор Группы глав семей Рио-Муни.
 Армандо Климент, представитель Коллегии адвокатов Экваториальной Гвинеи.
 Энрике Сан-Кристобаль Боррат, представитель Палаты торговли, промышленности и судоходства Рио-Муни.
 Адольфо Антунья, представитель Торгово-промышленной и судоходной палаты Фернандо Поо.
 Клементе Атеба, представитель Народной идеи Экваториальной Гвинеи (IPGE).
 Антонио Эворо, представитель IPGE.
 Мартин Мбо Мгема, представитель IPGE.
 Джовино Эду Мбуи, представитель IPGE.
 Пастор Торао, представитель Национального движения за освобождение Экваториальной Гвинеи (МОНАЛИГЕ).
 Атанасио Ндонго, представитель MONALIGE.
 Томас А. Кинг, представитель MONALIGE.
 Рикардо Нвумба, представитель MONALIGE.
 Франсиско Саломе Джонс, представитель Движения Национального союза Экваториальной Гвинеи (MUNGE).
 Жустино Мба Нсуе, представитель MUNGE.
 Эстебан Нсуе, представитель MUNGE.
 Эстанислао Куба, представитель MUNGE.
 Мариано Ганет, представитель союза буби.
 Теофило Биеведа, представитель союза буби.
 Гаспар Копариате, представитель Союза Буби.
 Франсиско Дуга Мендо, представитель Союза буби.
 Уилвалдо Джонс, представитель Демократического союза.
 Карлос Кабрера, представитель Демократического союза.
 Мануэль Насимиенто Сейта, представитель Демократического союза.
 Мануэль Моргадес Бесари, представитель Демократического союза.
 Мануэль Кастильо Барриль, делегат Правительственного совета Экваториальной Гвинеи в Мадриде.
 Висенте Кастельон, представитель острова Аннобон.
 Лукас Бехоли, представитель острова Кориско.
 Адольфо Ботэ Эбола, представитель меньшинства ндове.
 Фелипе Ндьоли, представитель меньшинства ндове.
 Агустин Даниэль Гранж, представитель меньшинства Фернандина.

Подавляющее большинство членов делегации Экваториальной Гвинеи позже будут убиты во время диктатуры Франсиско Масиаса Нгемы. После его свержения в 1979 году в живых осталось только 10 членов делегации.

Политические предложения 
Стороны, участвующие в качестве представителей Экваториальной Гвинеи, на протяжении всех заседаний Конференции придерживались противоречивых позиций относительно модели предлагаемого нового государства. Большинство, за исключением Союза Буби и Демократического союза Фернандины (которые просили, чтобы остров Биоко остался под управлением Испании или, в противном случае, чтобы ему была предоставлена независимость отдельно), согласились с территориальной принадлежностью страны (унитарная независимость), хотя некоторые голоса, в основном из Народной идеи Экваториальной Гвинеи, отстаивали в прошлом федерацию или интеграцию территории в Камерун.

В испанской делегации и правительстве были две разные позиции относительно будущего положения Гвинеи: точка зрения вице-президента правительства Луиса Карреро Бланко (который предлагал медленную и постепенную независимость и постоянство стабильных коммерческих связей, будучи также в пользу независимость, отделенная от Рио-Муни и острова Фернандо-Поо) и независимость министра иностранных дел Фернандо Марии Кастильи (сторонник немедленной и совместной независимости острова и Рио-Муни, поддерживающий хорошие отношения с новую нацию, чтобы улучшить международный имидж Испании и получить новый голос в ООН). Карреро Бланко хотел сохранить экономические интересы Испании в Экваториальной Гвинее (включая свои собственные), демонстрируя явно неоколониалистскую позицию. Позиция Кастиэллы будет той, которая, наконец, сбудется, поскольку диктатор Франсиско Франко решил поддержать его из-за обещаний Кастиэллы вернуть себе территорию Гибралтара. Проект Карреро был поддержан MUNGE Бонифацио Ондо Эду (за исключением отдельного проекта независимости) и Союзом Буби, в то время как проект Кастиэллы был поддержан MONALIGE Атанасио Ндонго.

Испанский юрист Антонио Гарсия-Тревихано осуществил проект альтернативной конституции при поддержке «Объединенного секретариата» или «Группы двадцати трех» (антиколониалистская группа, сформированная на конференции диссидентскими лидерами гвинейских политических формирований, во главе с Франсиско Масиасом Нгема, который в конечном итоге стал судьей конференции), который был отклонен. Тревихано давал экономические советы членам Объединённого секретариата, и его проект конституции выступал за свободное и демократическое общество, но без бюрократической централизации и с однопартийной системой, поскольку, согласно Тревихано, политический плюрализм был невозможен в Африке. Этот тезис разделял Масиас. После каждого заседания конференции Тревихано встречался с руководителями Секретариата и работал над статьями проекта конституции, которые затем представлялись на пленарном заседании.

Лидер Объединённого секретариата Масиас выделялся своими антиколониальными и резко националистическими выступлениями, выступая за разрыв с колониальными структурами и установление полной независимости. Масиас был членом MONALIGE, но его радикальный национализм помешал ему представлять истинную мысль партии, из-за чего возникло соперничество с генеральным секретарем MONALIGE Атанасио Ндонго, который пояснил, что выступления Масиаса не отражают мнение партии. Карреро и Катиелла при поддержке других гвинейских политических сил попытались изгнать Объединённый секретариат конференции. Наконец, утвержденная Конституция была поддержана испанским режимом при поддержке MUNGE и MONALIGE и противодействии Масиаса и Секретариата. Масиас обвинил лидеров MONALIGE Ndongo и Saturnino Ibongo Iyanga в том, что они были проданы испанскому режиму и вместе с членами Объединённого секретариата осудил «навязывание» Конституции в Организации Объединённых Наций.

Что касается мотивов, по которым Гарсия-Тревихано мог принять участие в борьбе за независимость африканской колонии, историки Роза Пардо и Флорентино Портеро отмечают, что Гарсия-Тревихано хотел сорвать процесс независимости, чтобы дискредитировать правительство. Франсиско Эла Абеме, в свою очередь, отметил, что Гарсиа-Тревихано «искал бича франкизма; того, кто мог бы рассказать Франко и его режиму все, что Гарсиа-Тревихано имел внутри себя, но что диктатура не позволяла ему выразить». Гарсия-Тревихано разработал проект конституции, который был отброшен в пользу проекта, разработанного Мигелем Эрреро-и-Родригесом де Миньоном, человеком Кастильи, который выступал в качестве советника Конституционной конференции. По словам Эрреро де Миньона: Техникам, как называли нас с Кондоминесом [...] удалось 10 мая дискредитировать проект "двадцати трех", что глубоко ранило Гарсию-Тревихано, но вывело большинство гвинейцев из его железной хватки.
 Несмотря на оппозицию Масиаса, новая конституция, демократическая, президентская и унитарная, была одобрена на референдуме гвинейцами в августе 1968 года. После обретения независимости Масиас стал президентом после победы во втором туре президентских выборов над Бонифачо Ондо Эду .

На вышеупомянутых выборах каждый из кандидатов представлял интересы, которые они поддержали во время конференции.

Примечания 

1968 год в Испании
1967 год в Испании
История Экваториальной Гвинеи